Astorga je lahko:

Naselje:
 Astorga, Španija
 Astorga, Paraná, Brazilija

Priimek več oseb:    
 Juan Astorga de Castillo, španski rimskokatoliški škof
 José Ramón Astorga Salinas, čilenski rimskokatoliški škof
 Diego Astorga Céspedes, španski rimskokatoliški škof in kardinal